Einsiedelei Unserer lieben Frau steht für:

 Einsiedelei Unserer lieben Frau vom verschlossenen Garten in Warfhuizen, Niederlande
 Unsere Liebe Frau von Longeborgne in Sitten, Schweiz